Gábor Fodor – chimico ungherese
Gábor Fodor – politico ungherese